Der Verein für Rasenspiele 07 Limburg ist der älteste Limburger Fußballverein. Derzeit hat der Verein rund 450 Mitglieder, davon rund 250 aktive Sportler. Neben der Senioren- gibt es eine Damen- und eine Jugendfußball- sowie eine Tischtennisabteilung.

Geschichte 
Am 6. Juni 1907 wurde der Verein mit 18 Mitgliedern unter dem Namen Limburger Fußball-Club gegründet. Erster Vorsitzender war Georg Deifel. Erstes Spielfeld war der Limburger Marktplatz. Gegen andere Vereine traten die Limburger Fußballer erstmals im Jahr 1910 an.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Verein am 21. Februar 1919 in 1. Limburger Fußballclub 1907 umbenannt. Zu diesem Zeitpunkt gab es sechs Fußballvereine in der Stadt. Drei von ihnen, der Fußballclub 1907, der FC Viktoria und der FC 19, schlossen sich 1920 zum Verein für Rasenspiele 07 Limburg zusammen. Der neue Verein hatte rund 150 Mitglieder. Ab 1921 wurden Spiele auf dem Stephanshügel am Rand der Stadt ausgetragen. 1922 spaltete sich die Hockeyabteilung ab und bildete 1927 den Limburger HC. Von 1925 bis 1935 verzeichnete der VfR mehrere Pokalsiege sowie Erfolge für die Leichtathletikabteilung. Während des Zweiten Weltkriegs hörte der Fußball-Spielbetrieb auf, jedoch errang eine Leichtathletin des Vereins die erste deutsche Meisterschaft für den Verein: Maria Staudt holte diesen Titel im Fünfkampf 1943 nach Limburg.

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg stellte der VfR wieder eine Fußballmannschaft auf, die 1950 in die zweite Amateurliga Wiesbaden einzog. Im Jahr 1959 wurde das Clubhaus auf dem Stephanshügel fertiggestellt, wo zudem aus dem einfachen Platz eine Sportanlage wurde. Am 23. Dezember 1961 traf der Verein im DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt und unterlag 3:5. Im Jahr 1964 stieg der VfR in die 1. Amateurliga Hessen auf, die damals höchste Spielklasse des Bundeslands, konnte sich dort aber nur für eine Saison halten. Darauf folgte der Abstieg über die Bezirks- in die Kreisklasse. Zurzeit spielt die Fußballmannschaft in der Gruppenliga Wiesbaden.

Im Jahr 1984 wurde eine Frauenfußballabteilung gegründet, die als bisher größter Erfolg in der Saison 2001/2002 in der Regionalliga Süd spielte, der damals zweithöchsten Spielklasse im Frauenfußball. 2005 errangen die Fußballfrauen den Hessenpokal und damit das Recht zur Teilnahme am DFB-Pokalwettbewerb der Frauen, wo sie aber in der ersten Runde ausschieden. In der Saison 2021/22 spielte die erste Frauenmannschaft in der Kreisoberliga Wiesbaden.

Im August 2018 berichtete Frankfurter Allgemeine Zeitung von einer Untersuchung durch den Deutschen Fußball-Bund. Hintergrund war der Verdacht, dass der damalige Vereinsvorsitzende Georg Behlau durch seine gleichzeitige DFB-Funktion dem Verein Vorteile verschafft habe. Behlau, der nach Abschluss der Ermittlungen eine Abmahnung erhalten hatte, trat am 2. November 2018 mit sofortiger Wirkung von seinem Vorsitz zurück.

Weblinks 
Internetseite des Vereins

Einzelnachweise 

Vfr 07 Limburg
Vfr 07 Limburg
Limburg
Gegründet 1907